Селихов (Селихова) — фамилия и топоним.

Носители фамилии

Селихов 
 Селихов, Александр Александрович (род. 1994) — российский футболист, вратарь.
 Селихов, Андрей Фёдорович (1928—1991) — советский учёный, специалист по прочности авиаконструкций, член-корреспондент АН СССР.
 Селихов, Виктор Михайлович (1935/1936 — 1965) — советский серийный убийца.
 Селихов, Ким Николаевич (1929—1988) — русский советский писатель.
 Селихов, Юрий Геннадьевич (род. 1943) — советский баскетболист, тренер.

Селихова  
 Селихова, Лидия Матвеевна (1922—2003) — советская спортсменка (конькобежный спорт), двукратная чемпионка мира, чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Топоним 
 Селихов — село в Ичнянском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Селихово
 Селих